Chodzenie po ogniu
 Próba ognia – polski film z 1976 roku (reż. Marek Wortman)
 Próba ognia – amerykański film z 2008 roku
 Próba ognia – rodzaj ordaliów
 Próba ognia – książka Nancy Kress

Zobacz też 
 Próba ogniowa (ang. Fireproof) – amerykański film z 2008 roku (dramat obyczajowy)